Yared Hagos (Svédország, Stockholm, 1983. március 27.) etióp származású svéd profi jégkorongozó.

Karrier

Komolyabb junior karrierjét a svéd AIK Solna junior csapatában kezdte 1999–2000-ben. A 2001-es NHL-drafton a Dallas Stars választotta ki őt a harmadik kör 70. helyén. 2003-ig volt a csapat tagja. 2001-ben már játszott a felnőtt csapatban öt rájátszás mérkőzést, 2001–2002-ben pedig már egy teljes idényt is. 2003–2005 között a Timrå IK csapatának volt a tagja. 2005–2007 között már a tengeren túli ligában az AHL-ben játszott az Iowa Stars csapatában. Ezután visszatért hazájába a Mora IK-ba egy évre majd a következő évben a HV 71-ben játszott. 2008–2009-ben a Södertälje SK csapatában szerepelt. 2009–2010-ben a Skellefteå AIK csapatához írt alá. 2011-ben visszaigazolt a Timrå IK-be.

Karrier statisztika

Külső hivatkozások
 Statisztika
 Statisztika

A Dallas Stars által draftolt játékosok
Svéd jégkorongozók
1983-ban született személyek
Stockholmiak
Élő személyek